Nederlandse plaatsen:
 Ewijk (Beuningen), dorp in de Gelderse gemeente Beuningen
 Ewijk (gemeente), voormalige gemeente die vanaf 1980 deel uitmaakt van Beuningen
 Ewijk (Heumen), buurtschap in de Gelderse gemeente Heumen
 Slijk-Ewijk, dorp in de Gelderse gemeente Overbetuwe

Personen:
 Henricus van Ewijk (1827-1886), Nederlands rooms-katholiek geestelijke (bisschop van Willemstad op Curaçao)
 Jerry van Ewijk (1992), Nederlands voetballer
 Tine van der Stroom-van Ewijk (1942), Nederlands oud-burgemeester

Overige:
 Knooppunt Ewijk, verkeersknooppunt in de Gelderse gemeente Beuningen
 Koninklijke Fanfare "ULTO", Winssen - Ewijk, muziekkorps uit Winssen en Ewijk (Beuningen)
 VV Ewijk, amateurvoetbalclub uit Ewijk (Beuningen)